Edgar Schein
 Egon Schein
 Françoise Schein (1953- ) , artiste plasticienne belge ;
 Henry Schein
 Ionel Schein
 Johann Hermann Schein
 la Fontaines d'Israël (Schein)
 Marcel Schein

Patronyme allemand
Patronyme germanique
Patronyme juif